Crouan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hippolyte Marie Crouan
 Pierre Louis Crouan